El término movilización puede referirse a:
 Movilización militar, en el ámbito de la ciencia militar.
 Movilización social, en el ámbito de los movimientos sociales.